Чулу — многозначный термин:

 Чулу (гора, Непал) — гора (6584 м) в Гималаях, входит в состав горного массива Дамодар Гимал, находящегося в центральной части Непала
  — горный хребет на востоке Кении, наибольшая высота — 2188 м